Velika planina je lahko:

 Velika Planina, naselje na planoti Velika planina v občini Kamnik
 Velika planina, visokogorska planota v Kamniško-Savinjskih Alpah
 Velika planina, drugo poimenovanje za Čemšeniško planino
 Velika planina (Kosovo), 1260 mnm visoka planina zahodno od Prištine